Mitropolia de Aquileia este o unitate administrativă a Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, înființată în anul 1978, cu sediul la Milano, Italia. Arhiepiscopul de Milano si Longobardia deține și funcția de mitropolit al Aquileiei. Din 1989 arhiepiscop al Mediolanului și mitropolit al Aquileiei este Evloghios Hessler.

Istoric 
Mitropolia de Aquileia a fost înființată între anii 1977-1978 și recunoscută de Patriarhia Kievului în anul 1990, când era condusă de Patriarhul Volodymyr Romanyuk. Sediul mitropolitan a fost inițial la Lisabona, fiind mutat din 1989 la Mediolanum, unde se află și astăzi.

Organizare administrativă 
Mitropolia de Aquileia, este împărțită în patru subdiviziuni administrative:

Arhiepiscopia de Milano si Longobardia 

 Arhiepiscop: Evloghios

Arhiepiscopia de Brescia 

 Arhiepiscop: Avondios

Arhiepiscopia de Monaco 

 Arhiepiscop: Boris Rothemund

Episcopia de Lousane 

 Episcop : Victrice

Biserica Ortodoxă